La lista negra puede referirse a:

 La lista negra, película de 1988 dirigida por Buddy Van Horn.
 La lista negra, película de 2006 dirigida por Paul Verhoeven.